Woodmancote (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Woodmancote (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap West Sussex